Charles-Émile Picard – francuski matematyk
 Jean-Luc Picard – postać z seriali Star Trek: Następne pokolenie i Star Trek: Picard
 Jean-Felix Picard – ksiądz, astronom, geodeta i fizyk francuski
 Lidia Picard – Alma Kar
 Liza Picard – angielski historyk
 Ernest Picard – francuski polityk z czasów III Republiki Francuskiej
 François Picard – francuski kierowca wyścigowy

Zobacz też 
 Piccard
 Star Trek: Picard